Chullpani (aymara) kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Chullpani (Cochabamba), berg, Cochabamba, Bolivia
 Chullpani (La Paz), berg, La Paz, Bolivia, 
 Chullpani (Oruro), berg, Oruro, Bolivia, 

Robotskapade Boliviaförgreningar